Penelope (gènere)
 Penelope (òpera)
 (201) Penelope